Schenker est un patronyme d'origine germanique porté par les personnalités suivantes :
Adrian Schenker (né en 1939), bibliste suisse ;
Barbara Schenker, claviériste allemande ;
Heinrich Schenker (1868-1935), théoricien de la musique originaire de Galicie ;
Michael Schenker (né en 1958), guitariste allemand ;
Michael Schenker Group, groupe de hard rock fondé par ce dernier ;
René Schenker (1920-2007), directeur de la Télévision suisse romande de 1958 à 1973 ;
Rudolf Schenker (né en 1948), guitariste allemand ;
Silvia Schenker (née en 1954), personnalité politique suisse ;

Schenker peut également faire référence à :
DB Schenker Rail (UK), entreprise de transport ferroviaire britannique ;
La Ligue Schenker, championnat de volley-ball des Pays Baltes.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique